Yoro (departement), een departement van Honduras
 Yoro (stad), de hoofdstad van het departement
 Yoro (Gifu), een gemeente in de prefectuur Gifu, Japan